Amerikai Egyesült Államok
Union City (Connecticut)
Union City (Georgia)
Union City (Indiana)
Union City (Kalifornia)
Union City (Michigan)
Union City (Montana)
Union City (New Jersey)
Union City (Ohio)
Union City (Oklahoma)
Union City (Pennsylvania)
Union City (Tennessee)